Куро́ртна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Курортна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Курортна вулиця — вулиця в місті Саки.
 Курортна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.

Курортна вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Курортна вулиця — вулиця в місті Туапсе.
 Курортна вулиця — вулиця в місті Тюмень.

Вулиці